Lawry ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lawry (1883–1916), britischer Rugbyspieler 
 Jo Lawry (* 1978 oder 1979), australische Jazzsängerin und Singer-Songwriterin